

Biografia 

Ha iniziato a suonare il basso elettrico da autodidatta nel 1977 e ha intrapreso l'attività musicale nel 1980 suonando nel gruppo pop-rock Panama-Wop Avenue con Sarah Jane Morris alla voce. Nello stesso periodo ha suonato con i The Colla (con D. Parisini e S. Head) accompagnando in tour il gruppo teatrale “I Giancattivi” (Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti e Athina Cenci) fino alle musiche del loro primo film “Ad ovest di Paperino”. Durante gli anni '80 ha suonato per diverse produzioni discografiche di etichette indipendenti, in molte rappresentazioni musicali live, pubs, radio, tv e come turnista in studi di registrazione per varie produzioni (cantanti, soundtrack, ...).
Dopo aver collaborato a lungo con T. Balatresi e R. Ursillo (bassista dei Sensation’s Fix) a molteplici ideazioni e pre-produzioni, (tra cui alcuni brani per il cantante Raf: Fai, Oggi un Dio non ho, Senza respiro, La folle corsa) dagli anni novanta suona in produzioni di artisti principalmente per Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, lavorando nei tour e nei dischi di cantanti popolari. Ha ideato e realizzato anche numerosi spot musicali e soundtrack per radio, tv e web. Nel settore audio ha esperienze come fonico in studio, per esibizioni live e nei discoclubs.

Con chi ha suonato 

-Panama/Wop Avenue (con Sarah Jane Morris), Blues Power Band, IMA (Canada prd.), Marco Masini, Anna Oxa, Fiordaliso, Gianni Morandi, Federico Salvatore, I Giancattivi & The Colla, Mia Martini, Aleandro Baldi, Francesca Alotta, Alessandro Canino, Laura Falcinelli, No Logo (Ka Bizzarro-T.Borghi), Superstar (N.Detti-T.Borghi), Mikela, Marco Baroni, Giorgio Panariello, Liliana Tamberi, Claudio Fiori, BCU pre_prd., London Undergronud, Marco Carnesecchi, Moda (A.Chimenti-M.Barbacci), L.A. & Karl Potter, The Howl, Barbye, Moondog, Mya and the mirrors, Xavier Laveaux, Members Only, Alessandro Melone, Alessandro Piccini, Glimmer Twins, Bronx Cola Band, Nuvola 9, Gianna Nannini, Charme, Pitti Pop Laura Landi, Miani, Quartiere Latino, Central Park Discoclub (Bass and Dj live performances).

Ha lavorato come tecnico del suono per... 

BCU pre_prd., Imagination (Leee John), Neguinho da Beija Flor, London Underground, Blues Power Band, Umberto Smaila Band, Members Only, The Howl, Charme, Barbye, Moondog, Xavier Laveaux, Bronx Cola Band, Glimmer Twins, Nuvola 9, Pitti Pop, Laura Landi, Studi Diaframma Com, Maracanà Disco casa de Show (Audio e Lj), Tenax discoclub, Meccanò discoclub...

Collegamenti esterni